26-й Чемпионат СССР по боксу проходил 19—22 мая 1960 года в Ленинграде (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 26.Soviet Union National Championships - Leningrad - May 19-22 1960

Май 1960 года
Соревнования по боксу в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1960 году
1960 год в Санкт-Петербурге